Příjmení Hacker nosí více významných osobností:

 Alan Hacker (1938–2012) – britský klarinetista a profesor
 Annie Hacker – fiktivní postava v britských televizních seriálech Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére
 František Hacker (* 1937) – český hudebník
 Gustav Hacker (1900–1979) – německý zemědělec a politik
 Jim Hacker – fiktivní postava v britských televizních seriálech Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére
 Karel Hacker (1876–1972) – český pedagog, zakladatel loutkového Divadla Karla Hackera
 Katharina Hackerová (* 1967) – německá spisovatelka a překladatelka z hebrejštiny
 Peter-Paul Hacker – někdejší majitel pivovaru Hacker-Pschorr
 Rudolf Hacker (1859–1920) – český lesník

Externí odkazy